Ідзена (Окінава)
Острів Ідзена